«Ночи в стиле буги» () — американский драматический фильм сценариста и режиссёра Пола Томаса Андерсона, вышедший в 1997 году. Фильм основан на псевдодокументальной короткометражке режиссёра «История Дирка Дигглера», которая была вдохновлена биографией Джона Холмса. Картина рассказывает о молодом порноактёре, описывая его взлёт и падение в период Золотого века порно на рубеже 1970-х—1980-х годов. Главные роли в фильме исполняют Марк Уолберг, Джулианна Мур, Бёрт Рейнольдс, Дон Чидл, Джон Си Райли, Уильям Х. Мэйси, Хизер Грэм, Николь Ари Паркер и Филип Сеймур Хоффман.

Фильм получил положительные отзывы критиков. Рейнольдс и Мур за свои актёрские работы, а также Андерсон за написание сценария, выдвигались на премию «Оскар».

Сюжет 
Фильм начинается с непрерывной трёхминутной сцены, которая охватывает основных персонажей и завершается показом Эдди Адамса (будущего Дирка Дигглера). Аналогичный приём применён в конце фильма, только Дирк показан в костюмерной отдельно. Камера не прерывает видеоряд и во время первого визита Дирка на порностудию. В том эпизоде момент, когда камера движется вслед за ныряющим под воду, навеян фильмом «Я — Куба».

Дирк ( — длинный кинжал) Ди́гглер (Марк Уолберг), — молодая звезда киноиндустрии порнографии конца 1970-х — начала 1980-х годов, обладатель «прибора в 13 дюймов». Звезду открыл порнорежиссёр Джек Хо́рнер (прототип — реальный порнорежиссёр Уильям Марголд), которого сыграл Бёрт Рейнольдс. История описывает вступление Дигглера в бизнес, его восхождение на вершину славы и последующее падение из-за приёма кокаина, вызвавшего половое бессилие.

На примере Дирка Дигглера показана мода, пристрастия и символы рубежа 1970—1980-х годов. Его жизненный путь тесно переплетается с историями других героев порноиндустрии: Джеком, Э́мбер, Ридом, Роллергёрл и Баком.

Джек находит молодого таланта Э́дди А́дамса в ночном клубе, где тот работает посудомойщиком, и вскоре тот переходит в порнобизнес. Эдди нарекает себя «Дирком Дигглером» и быстро становится знаменитым, получив несколько наград как лучший актёр в фильмах для взрослых. Дирк покупает модную одежду и обувь, новую квартиру и дорогой спортивный автомобиль — оранжевый Chevrolet Corvette.

Помощник Джека, Ма́ленький Билл (Уильям Мэйси) женат на порнозвезде (её роль играет реальная порнозвезда Нина Хартли), которая постоянно унижает его, занимаясь сексом с другими мужчинами публично. На новогодней вечеринке Маленький Билл находит свою жену, которая занимается сексом с кем-то в дальней комнате, берёт револьвер, убивает жену и её любовника, а потом стреляет себе в голову на виду у всех собравшихся деятелей порнобизнеса. Этот ключевой момент фильма знаменует начало падения большинства персонажей.

Джек пытается сохранить свою порноимперию, после того как в тюрьму за педофилию попадает полковник Джеймс — основной источник финансирования. Новый спонсор настаивает на переходе от дорогой киноплёнки к видеокассетам и к замене актёров любителями. Джек отрицательно воспринимает новый формат фильмов, которые производят без сценария, разработки персонажей и руки режиссёра. Джек ездит в лимузине по городу и предлагает случайным прохожим заняться сексом с Роллергёрл (Хизер Грэм) в салоне машины, а сам процесс снимается на видеокамеру (основано на серии порнофильмов  «»). Прогулка заканчивается печально: подобранный прохожий, как оказалось, учился с Роллергёрл в школе; он грубо оскорбляет её и Джека, его вышвыривают из лимузина, жестоко избивают и оставлют истекать кровью на улице.

Порнозвезда Эмбер Уэйвз (Джулианна Мур) пытается вернуть опеку над своим ребёнком от бывшего мужа. Суд повторно лишает её материнства в связи с участием в порноиндустрии, давней судимостью и пристрастием к кокаину. Эмбер сильно потрясена неудачей.

Бак Своп (Дон Чидл) женится на порнозвезде Джесси Сент-Винсент (Мелора Уолтерс); пара ждёт ребёнка. Бак пытается получить банковский кредит для открытия музыкального магазина, но ему отказывают как порноактёру. Однажды вечером Бак идёт в магазинчик купить пончиков. В этот момент в магазин, размахивая пистолетом, врывается грабитель. В перестрелке, которую начинает один из вооружённых посетителей, погибают все, кроме Бака. Он забирает приготовленные для грабителя деньги и открывает музыкальный магазин.

Дирк становится зависимым от кокаина и метамфетамина. Он не может возбудиться во время съёмок очередного фильма, и, после попытки наброситься на режиссёра, Джек его выгоняет с работы. Дирк и его бывший партнёр по фильмам Рид (Джон Рейли) пытаются сформировать свою рок-группу, однако из-за серьёзной наркотической зависимости у них нет денег, чтобы оплатить демозапись на студии. Дирк пытается показывать свой дар на улице, но на него нападает банда головорезов и избивает.

Дирк, Рид и их общий приятель Тодд (Томас Джейн) объединяются, чтобы провернуть аферу: продать наркоторговцу Рахаду Джексону (Альфред Молина) полкилограмма соды под видом чистого кокаина. Во время сделки в доме Рахада, Тодд делает попытку ограбления, завязывается перестрелка (в основе — реальные события, известные как «убийства на Уондерленд авеню»). Тодд застрелен, а безоружные Дирк и Рид едва успевают сбежать. После этого Дирк отправляется к Джеку и они примиряются. Дирк возвращается в порноиндустрию, а большинство героев истории живут в доме Джека одной большой семьёй.

Актёрский состав и персонажи

Производство

Разработка 
Пол Томас Андерсон начал работу над сценарием в 1993 году. В предложенном им продюсерам варианте сценария количество страниц составляло 185. Прообразом Дирка Дигглера послужил порноактёр Джон Холмс, в то время как Джек Хорнер был частично основан на порнорежиссёре Уильяме Маргольде. В основу «Ночей в стиле буги» лёг короткометражный фильм Андерсона «История Дирка Дигглера» (1988), который, в свою очередь, был основан на документальном фильме «Измученный: Джон Холмс, реальная история» (1981). Майкл Стейн, исполнивший главную роль в «Истории Дирка Дигглера», появляется в «Ночах в стиле буги» с камео-ролью в качестве покупателя в магазине стереоаппаратуры, тогда как Роберт Риджли, исполнивший в короткометражном фильме роль Джека Хорнера, исполняет в «Ночах в стиле буги» роль Полковника. Ключевыми различиями между фильмами являются судьбы главных героев, а также стили фильмов: «История Дирка Дигглера» снят в псевдодокументальном, тогда как «Ночи в стиле буги» имеет повествовательный.

Фильм получил своё название в честь песни «Boogie Nights» группы Heatwave.

Кастинг 
Среди кандидатов на роль Дирка Дигглера рассматривались Леонардо Ди Каприо, отказавшийся из-за съёмок в «Титанике», и Хоакин Феникс. Сидни Поллак, Уоррен Битти, Харви Кейтель, Билл Мюррей и Альберт Брукс отказались от роли Джека Хорнера. Андерсон предложил роль Бака Свопа Сэмюэлу Л. Джексону, которого ранее снял в своём фильме «Роковая восьмёрка» (1996), однако тот отказался, после чего она отошла Дону Чидлу. Дрю Бэрримор и Татум О’Нил числились в качестве претендеток на роль Роллергёрл, которую позже получила Хизер Грэм. Роль Скотти была написана Андерсоном специально для Филипа Сеймура Хоффмана.

В съёмках фильма приняли настоящие порноактёры, в том числе Нина Хартли, Вероника Харт, Скай Блю, Рико Буэно, Тони Тедески и Саммер Каммингс.

Съёмочный процесс 
Съёмочный процесс фильма проходил на различных локациях в долине Сан-Фернандо, и, как позже вспоминал Андерсон: «[он] видел Долину так же, как Дэвид Лин видел пустыню в „Лоуренсе Аравийском“». Съёмки вступительной сцены заняли 12 часов. Андерсон и Бёрт Рейнольдс конфликтовали во время съёмок фильма.

Саундтрек 
Оригинальный саундтрек к фильму вышел на двух компакт-дисках: Boogie Nights: Music from the Original Motion Picture (октябрь 1997 года) и Boogie Nights 2: More Music from the Original Motion Picture (январь 1998 года). Хотя в эти сборники вошли почти все песни, используемые в фильме, пропущена, например, композиция «99 Luftballoons» певицы Nena, начало которой характеризует заключительный эпизод в доме Рахада Джексона.

Темы и анализ 
Фильмы П. Т. Андерсона разносторонне исследуют трансформацию института семьи в современных условиях. Равноправие мужчин и женщин приводит к разложению функции отца в качестве семейного диктатора и к распаду семейных отношений. Главные герои его фильмов находят замену семьям, к которым принадлежат по рождению, в других ячейках общества. В «Ночах в стиле буги» такой суррогатной семьёй для Дирка становится студия Джека Хорнера, в которой сам Джек играет роль отца, а Эмбер — матери. Дирк с готовностью входит в семью порнодельцов в качестве недостающего сына, в связи с чем влиятельный критик Дж. Хоберман шутливо назвал фильм «самым пикантным семейным романом со времён „Царя Эдипа“».

Реальный отец Дирка в фильме показан кратко, но ёмко. Как и многие современные отцы, он не в состоянии что-либо поделать с эмоциями супруги, которые Джулиан Мёрфет определяет как катексис с оттенком инцеста. Разругавшись с патологически ревнивой матерью, Дирк отправляется доказывать свои достоинства в эрзац-семье, представляющей с точки зрения психоанализа настоящий рай: сексуальным партнёром Дирка становится его суррогатная мать Эмбер, а его руководителем в сексуальных подвигах — суррогатный отец Хорнер. Кроме того, его партнершей в его порнокастинге выступает «сводная сестра» Роллергёрл, которая также устремилась в поисках недополученной родительской любви к паре Эмбер и Джека. С наступлением 1980-х суровая реальность возвращается в мир осуществлённых фантазий, но режиссёр дарует Дирку второй шанс на продолжение существования в эрзац-семье после того, как он в роли хрестоматийного блудного сына приходит просить прощения у Хорнера.

Принятие

Отзывы критиков 
Фильм получил положительные оценки критиков. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 93% на основе 72 рецензий. Metacritic дал фильму 85 баллов из 100 возможных на основе 28 рецензий, что соответствует статусу «всеобщее признание».

Награды и номинации

Награды 

 1997 — приз Metro Media Award кинофестиваля в Торонто (Пол Томас Андерсон)
 1998 — Премия британского независимого кино за лучший зарубежный фильм на английском языке
 1998 — премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана (Бёрт Рейнольдс)

Номинации 

 1998 — три номинации на премию «Оскар»: лучшая мужская роль второго плана (Берт Рейнольдс), лучшая женская роль второго плана (Джулианна Мур), лучший оригинальный сценарий (Пол Томас Андерсон)
 1998 — две номинации на премию BAFTA: лучшая мужская роль второго плана (Бёрт Рейнольдс), лучший оригинальный сценарий (Пол Томас Андерсон)
 1998 — номинация на премию European Film Awards за лучший международный фильм (Пол Томас Андерсон)
 1998 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана (Джулианна Мур)
 1998 — три номинации на премию Гильдии киноактеров США: лучшая мужская роль второго плана (Бёрт Рейнольдс), лучшая женская роль второго плана (Джулианна Мур), лучшая игра актёрского состава
 1998 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (Пол Томас Андерсон)

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1997 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США
Фильмы о съёмках порнографии
Фильмы об актёрах
Фильмы о режиссёрах
Фильмы о мужской проституции
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы New Line Cinema